Mannar steht für:

 Mannar (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Kerala
 Mannar (Sri Lanka), Stadt in Sri Lanka
 Mannar (Distrikt), Distrikt in  Sri Lanka
 Mannar (Insel), Insel in Sri Lanka
 Golf von Mannar, Meeresbucht zwischen Indien und Sri Lanka
 Bistum Mannar, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Mannar, Sri Lanka